Egebjergskolen er navnet på flere skoler:

 Egebjergskolen (Ballerup) i Ballerup.
 Egebjergskolen (Horsens) i Horsens.